ESD (ang. Electronic Software Distribution) – elektroniczna dystrybucja oprogramowania
 ESD (ang. Enlightened Sound Daemon) – serwer dźwięku w systemie operacyjnym Linux
 ESD (ang. Emergency Shutdown System) – układ blokad w sterowaniu przemysłowym
 ESD (ang. Electrostatic Discharge) – wyładowanie elektrostatyczne
 ESD (ang. Electrostatic sensitive device) – urządzenie czułe na wyładowania elektrostatyczne
 ESD (ang. Endoscopic Submucosal Dissection) – medycyna: endoskopowa dysekcja podśluzówkowa
 ESD – polski film obyczajowy dla młodzieży